Сивов: